В одиночному розряді тенісного турніру Ameritech Cup 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Зіна Гаррісон здобула титул, у фіналі перемігши Ларису Нейланд 6–3, 2–6, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (переможниця)
 Гелена Сукова (півфінал)
 Мануела Малєєва (півфінал)

 Яна Новотна (1-ше коло)
 Мері Джо Фернандес (1-ше коло)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Наташа Звєрєва (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1989